– japoński skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
W reprezentacji zadebiutował 5 marca 2007 podczas zawodów FIS Cup w Zaō, w których zajął 24. miejsce. 8 stycznia 2011 po raz pierwszy wystąpił w konkursie Zimowego Pucharu Kontynentalnego, zajmując premiowane punktami do klasyfikacji generalnej 19. miejsce w Sapporo. Niecały miesiąc później został mistrzem uniwersjady w konkursie drużynowym. W Pucharze Świata zadebiutował 28 stycznia 2012 w Sapporo, zajmując  46. miejsce. W sierpniu 2012 zajął 8. pozycję w konkursie Letniego Grand Prix w Hakubie.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty S. Suzuki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Suzuki na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Sapporo